Каэтану, также Каэтано () — португальская фамилия.
 Каэтану, Жакоб (1941—1977) — ангольский военный, один из лидеров Мятежа «фракционеров».
 Каэтану, Марселу (1906—1980) — португальский государственный деятель, преемник Антониу Салазара, премьер-министр Португалии в 1968—1974 годах.
 Каэтано ди Араужо, Рафаэл (род. 1985) — бразильский футболист.
 Каэтану дус Сантус, Жуан (1808—1863) — бразильский театральный деятель.
 Каэтано да Силва, Жоакин (1810—1873) — бразильский дипломат и публицист.